Zimmerwald (plaats) (en voormalige gemeente)
 Zimmerwaldconferentie
 Zimmerwaldobservatorium